Hjo Bryggeri kan syfta på:

Hjo Bryggeri (1875), ett tidigare bryggeri i Hjo, som lades ned under 1950-talet
Hjo Bryggeri (enskild firma), en enskild firma, som brygger svagdricka i Hjo
Hjo Öl AB, ett småbryggeri i Hjo, grundat 2017